Сёмкин — русская фамилия. Известные носители:
 Сёмкин, Борис Васильевич (род. 1941) — физик, первый проректор АлтГТУ, лауреат премии имени П. Н. Яблочкова (2004)
 Сёмкин, Владимир Петрович (род. 1947) — музыкант, дирижёр оркестра Малого театра России, заслуженный деятель искусств России (2010).
 Сёмкин, Илья Даниилович (род. 1966) — российский рок-музыкант.

Сёмкина 
 Сёмкина, Мария Рафаиловна (урождённая Ио́фис; род. 1976) — российская киноактриса и фотомодель.